Dawnrazor – album grupy Fields of the Nephilim z roku 1987.
 Dawnrazor – singel grupy Fields of the Nephilim z albumu o tej samej nazwie.